

Letteratura 
 Vita stregata (Charmed Life) – romanzo di Diana Wynne Jones del 1977

Musica 
 Charmed Life – album degli Half Japanese del 1988
 Charmed Life – album di Billy Idol del 1990
 Charmed Life – singolo di Mick Jagger del 2008